Hondenrassen
De bouvier is een hondensoort waarvan zijn overgebleven:
 Bouvier des Ardennes of Ardense koehond, een hondenras uit België
 Bouvier des Flandres, kortweg bouvier of Vlaamse koehond, een hondenras uit België

Personen
Charles Bouvier, een Zwitsers bobsleeremmer en voetballer
Eugène Louis Bouvier, een Frans entomoloog
Jacqueline Kennedy Onassis, geboortenaam Jacqueline Bouvier, een Amerikaans schrijver en First Lady als echtgenoot van John F. Kennedy
Jean-Baptiste Bouvier, een Frans theoloog en bisschop
Jeanne-Marie Bouvier, een Frans mystica
John Bouvier, een Frans-Amerikaans jurist en lexicograaf
Nicolas Bouvier, een Zwitsers schrijver en journalist
 Pierre Bouvier, een Canadees musicus

Personages
Familie Bouvier, personages uit The Simpsons

 Overig
 Bouvier (druivensoort), een druivensoort